Les championnats d'Europe de karaté 2020, cinquante-cinquième édition des championnats d'Europe de karaté, sont originellement prévus du 25 au 29 mars 2020 à Bakou, en Azerbaïdjan.

En raison de la pandémie de coronavirus de 2019-2020, la compétition est annulée.

Notes et références 

2020
Karaté
Karaté 2020
Europe 2020
Europe
Sport en Azerbaïdjan en 2020
Sport en mai 2020
Événement sportif annulé en raison de la pandémie de Covid-19